Le sigle DFI peut faire référence à :
 Département fédéral de l'intérieur, composante du Conseil fédéral suisse ;
 DFI, une entreprise de matériel informatique.
  ou Institut franco-allemand, un centre de recherche et de documentation indépendant allemand sur la France contemporaine et les relations franco-allemandes.